

Codici 
 oji – codice ISO 639-3 della lingua ojibwa

Geografia 
 Ōji – cittadina del Giappone

Moda 
 Ōji – stile di vestiario maschile della moda Lolita